Xu Yan ist der Name folgender Personen:

* Xu Yan (Gelehrter) , chinesischer Gelehrter aus der Zeit der Tang-Dynastie
 Xu Yan (Judoka) (* 1981), chinesische Judoka